Bandon kan avse:

Geografi

Irland 
 Bandon, Irland – ort i grevskapet Cork
 Bandon (flod)

USA 
 Bandon, Oregon